

Patronymes 

 Anne Mérimée, peintre française, femme de Léonor Mérimée et mère de Prosper Mérimée.
 Ernest Mérimée (1846-1924), doyen de l'Université de Toulouse, hispaniste français, fondateur de plusieurs institutions françaises en Espagne.
 Henri Mérimée (1878-1926), fils d'Ernest Mérimée, hispaniste français.
 Léonor Mérimée (1757-1836), littérateur et peintre français, père de Prosper Mérimée.
 Prosper Mérimée (1803-1870), fils de Léonor Mérimée et d'Anne Mérimée, écrivain, historien et archéologue français ; lui seul est communément désigné par son seul patronyme Mérimée.

Voir également 
 Le nom de Prosper Mérimée, qui fut inspecteur général des Monuments historiques, a été utilisé pour désigner une base de données, la base Mérimée, initiée et gérée par le ministère de la Culture.
 L'écrivain Prosper Mérimée a également laissé son nom à la célèbre dictée de Mérimée.

Lien externe